Никола́й Присяжню́к:
 Присяжнюк, Николай Владимирович (род. 1960) — украинский технолог, министр аграрной политики и продовольствия Украины.
 Присяжнюк, Николай Иванович (род. 1949) — российский инженер, президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области.